Ochsner steht für:

 Patent Ochsner, Schweizer Mundartrockband (nach der Müllcontainer-Marke benannt)
 Ochsner Shoes und Ochsner Sport, Schweizer Schuh- und Sportartikel-Einzelhandelskette, siehe Dosenbach-Ochsner
 Ochsner (Entsorgungssystem), Müllentsorgungssystem
 Ochsner (Zillertaler Alpen), , Berg in den Zillertaler Alpen

Ochsner ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Ochsner (* 1965), deutsche Medien- und Geisteswissenschaftlerin
 Cedric Ochsner (* 1998), Schweizer Skirennläufer
 Heinrich Ochsner (1891–1970), deutscher Philosoph und Verlagslektor
 Hermann Ochsner (1892–1951), deutscher Offizier und Giftgasexperte
 Karl Ochsner (* 1946), österreichischer Unternehmer
 Kevin Ochsner (* um 1970), US-amerikanischer Neuropsychologe 
 Martin Ochsner (1862–1939), Schweizer Politiker (KVP/CVP)
 Svenja Ochsner (* 2000), Schweizer Tennisspielerin
 Wilhelm Ochsner (1899–1990), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant

Siehe auch:

 Exner
 Oechsner